Ко́тик — українське прізвище.

Відомі носії 

 Котик Богдан Дмитрович (1936—1991) — український радянський діяч, голова Львівського міськвиконкому, Народний депутат УРСР 1990. Кандидат економічних наук.
 Котик Валентин Олександрович (1930—1944) — піонер, партизан-розвідник, Герой Радянського Союзу.
 Котик Валентина Петрівна (1978) — українська футболістка, майстер спорту України.
 Котик Віорел Дмитрович (1952) — український дипломат, радник І класу.
 Євген (Котик) (1920—1980) — український редемпторист, священик УГКЦ.
 Котик Семен Панасович (1915—1945) — український військовий, сотник УПА, командир УПА-Південь у грудні 1945.

Див. також 
 Котик-Степанович Остап (1898—1993) — український військовий і громадський діяч, підхорунжий УСС, XIV бригади УГА та Кулеметної дивізії Армії УНР.